Алексе́й Дани́лов:
 Данилов, Алексей Александрович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Данилов, Алексей Васильевич (1923—1985) — Герой Советского Союза.
 
 Данилов, Алексей Дмитриевич (1907—1944) —  гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Данилов, Алексей Мячеславович (род. 1962) — секретарь СНБО Украины.
 
 Данилов, Алексей Семёнович (1926—2009) — рабочий, Герой Социалистического Труда. 
 Данилов, Алексей Степанович (1921—2005) — Гвардии полковник; Герой Советского Союза.